Aichi se poate referi la:

 Prefectura Aichi, o diviziune administrativă în Japonia.
 Asteroidul 5908 Aichi, un corp ceresc numit după prefectura Aichi.